Patrickskirchen sind (meist katholische) Kirchen, die dem heiligen Patrick von Irland geweiht sind. Sie sind vor allem im englischen Sprachraum verbreitet.

St. Patrick’s Cathedral

Australien 
 St. Patrick’s Cathedral in Melbourne

Indien 
 St. Patrick’s Cathedral (Poona)

Irland 
 St. Patrick’s Cathedral in Dublin (anglikanisch)

Lesotho 
 St. Patrick’s Cathedral (Mohale’s Hoek)

Neuseeland 
 St. Patrick’s Cathedral in Auckland

Pakistan 
 St. Patrick’s Cathedral in Karatschi

Vereinigtes Königreich 
 St Patrick’s Cathedral (Armagh, anglikanisch), Nordirland
 St Patrick’s Cathedral (Armagh, römisch-katholisch), Nordirland

Vereinigte Staaten 
 St. Patrick’s Cathedral (Fort Worth)
 St. Patrick’s Cathedral in New York
 St. Patrick’s Old Cathedral in New York

Weitere Patrickskirchen

Australien 
 Basilika St. Patrick, Fremantle

Deutschland 
 St. Patricius (Eitorf) in Eitorf, Nordrhein-Westfalen
 St. Patricius (Heiligenzimmern), Baden-Württemberg

Grenada 
 St. Patrick’s Church in Carriacou

Irland 
 Ardrass Church (St. Patrick's Chapel), County Kildare
 St. Patrick’s Basilica, Station Island

Italien 
 San Patrizio, Rom

Kanada 
 Saint-Patrick de Montréal, Montreal
 Basilika St. Patrick, Ottawa

Österreich 
Steiermark
 Pfarrkirche Donnersbachwald
 Patrizikirche Hollenegg

Vereinigtes Königreich 
 St Patrick’s Church (Greenock) in Greenock, Schottland
 St Patrick’s Church (Kilsyth) in Kilsyth, Schottland

Vereinigte Staaten 
 St. Patrick (Loxley) in Loxley, Alabama
 St. Patrick’s Catholic Church (San Francisco)

Siehe auch 
 St. Patrick’s Church (Begriffsklärung)
Patrick